Garcia ou García, parfois francisé Garcie, est un patronyme d'origine basque, équivalent de l'ancien basque Harcia qui pourrait se rattacher au basque hartz, qui signifie « ours ».

Saints catholiques 
  (-1073), moine bénédictin et conseiller des rois de Castille Ferdinand  et Sanche , fêté le .

Prénom de rois et nobles (dates de pouvoir)

Rois de Navarre
 García  Íñiguez (851-882) ;
 García Jiménez. Possible co-roi (858-???) ;
 García II Sánchez (931-970). Arrière-arrière-petit-fils de García  Iñiguez  et petit-fils de García Jiménez ;
 García III de Navarre (994-1001), aussi appelé García le Tremblant et García III Sánchez II el Temblón. Petit-fils du précédent ;
 García IV de Navarre (1035-1054), aussi appelé García IV Sánchez III et García de Nájera. Petit-fils du précédent ;
 García V de Navarre (1134-1150), aussi appelé García Ramírez et García le Restaurateur. Arrière-petit-fils du précédent et petit-fils du Cid Campeador et de Chimène.
 Dom Garcie de Navarre ou le Prince jaloux, comédie de Molière (1661)

Banu Qasi
 Un Garcia figure parmi les fils de Musa ibn Fortún (mort en 801/802). Son frère ou demi-frère Musa ibn Musa (mort en 862 et dit le troisième roi d'Espagne) était, par sa mère, le demi-frère d'Eneko Arista, fondateur du royaume de Navarre et père de García  Íñiguez ;
 Un autre García, mort en 859 était le gendre de Musa ibn Musa ; ce pourrait être un fils du comte d'Aragon García Galíndez dit le Mauvais.

Comte d'Aragon
 García Galíndez dit le Mauvais (820-833), beau-frère de García  Íñiguez.

Comtes de Gascogne
 Garcia () Semen de Vasconie (816-819), peut-être grand-cousin de García  Iñiguez ;
 Garcia (II) Sanche, dit le Courbé (886-920).

Roi d'Oviedo
 García  d'Oviedo (910-914), petit-fils de García  Íñiguez.

Comtes de Castille
 García  Fernández (970-995), neveu du roi de Navarre García II Sánchez ;
 García II Sánchez (1017-1029), petit-fils du précédent.

Roi de Galice
 García II de Galice (1065-1071), arrière-petit-fils de García III de Navarre.

Rois (manikongo) du Kongo
 Garcia  (Ndo Ngalasia )  (1624-1626) ;
 Garcia II Nkanga a Lukeni a Nzenze a Ntumba (1641-1660) ;
 Garcia III (1669-1678) ;
 Garcia IV (1743-1752) ;
 Garcia V (1802-1814).

Patronyme

Familles

Personnalités 
 Adam Garcia (1973-), acteur australien ;
 Adolfo García Quesada (né en 1979), cycliste espagnol ;
 Adrián García (né en 1979), joueur de tennis chilien ;
 
 Alan García (1949-2019), homme politique péruvien ;
 Aleix García (1997-), footballeur espagnol ;
 Alejandro Gadea García-Rojo (1983-), acteur espagnol ;
 Álex García Carrillo (1992-), coureur de fond espagnol ;
 Álvaro Pombo García de los Ríos (1939-), poète, écrivain et homme politique espagnol ;
 Ana Garcia de Cuenca (19?-2005), femme de lettres espagnole ;
 Ana París García (1898-1938), syndicaliste espagnole exécutée par les nationalistes durant la guerre d'Espagne ;
 Ana Pastor García (1977-), journaliste espagnole; 
 Anastasio Somoza García (1896-1956), président du Nicaragua de 1950 à 1956 ;
 Andy García (1956-), acteur américain ;
  ;
 Ángela García de Paredes (1958-), architecte espagnole;
 Anier García (né en 1976), athlète cubain ;
 Anthony Garcia (1972-), footballeur français ;
 Antón García Abril (1933-2021), compositeur espagnol 
 Antonina Rodrigo García (1935-) écrivaine espagnole ;
 Antonio García Ferreras (1965-), journaliste espagnol; 
 Antonio García de León (1944-), historien mexicain ;
 Antonio García Navajas (1958-), footballeur espagnol ;
 Antonio García Reyes (1817-1855), homme de lettres et homme politique chilien ;
 Antonio García Robledo (1984-), joueur de handball espagnol ; 
 Antonio García-Trevijano (1927-2018), philosophe politique espagnol ;
 Artur García (né en 1984), coureur cycliste vénézuélien ;
 Arturo García (né en 1981), footballeur espagnol ;
 Audrey Garcia (1980-), boxeuse française ;
 Azara García (1983-), athlète espagnole ;
 Bernard Garcia (né en 1971), pilote de vitesse moto ; 
 Bernardo García Martínez (1946-2017), historien, géographe, chercheur et académicien mexicain ;
 Brás Garcia de Mascarenhas (1596-1656), poète portugais ;
  ;
 Calixto García, (1839-1898), général cubain, combattant des trois guerres d'indépendance cubaine ;
  ;
 Carolina Garcia-Aguilera (1949-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Caroline Garcia (né en 1993), joueuse de tennis française ;
 Cédric Garcia (né en 1982), joueur de rugby à XV français ;
  ;
 César García (1920-1964), illustrateur au Canard enchaîné ;
 Charly García (1951-), chanteur de rock argentin ;
 Claudina García Pérez (1889-1968), syndicaliste républicaine espagnole exilée au Mexique ;
 Concha García Campoy (1958-2013), journaliste espagnole ;
 Concha García Lorca (1903-1962), personnalité de l'exil républicain espagnol ;
 Cristino García (1913-1946), républicain espagnol membre de la résistance française ;
  (1952-), acteur chilien ;
 Daniel Garcia (1971-), athlète mexicain ;
 Daniel García Carrillo (1990-), dit Dani García, footballeur espagnol ;
 Daniel García Lara (1974-), dit Dani, footballeur espagnol ;
 Daniel Navarro García (1983-), dit Daniel Navarro, coureur cycliste espagnol ;
 Danièle Garcia (1948-), femme politique française ;
 Dámaso García (1955-2020), joueur dominicain de baseball ;
  ;
 Déborah Garcia (née en 1994), footballeuse française ;
  ;
 Dora García (née en 1965) artiste performeuse espagnole ;
 Dulce García (1965-2019), athlète cubaine ;
 Eddie García (1929-2019), acteur philippin ;
 Egoitz García (né en 1986), coureur cycliste espagnol ;
 Emili García (né en 1989), footballeur andorran ;
 Elisa García Sáez (1916-1936), infirmière syndicaliste et militaire républicaine espagnole tuée durant la guerre d'Espagne ;
 Enrique García-Berro (1959-2017), astrophysicien espagnol ;
 Enrique García (1912-1969), joueur de football argentin ;
 Esperança Garcia (vers 1751 -?), femme noire brésilienne asservie, considérée comme la première femme avocate de l'état brésilien du Piauí ;
 Estefania García (1988-), judokate équatorienne ;
  (1963-), écrivain espagnol ;
 Eugenio Santiago Siller Rodríguez (1981-), acteur et chanteur mexicain ;
 Federico García Lorca (1898-1936), poète, dramaturge, peintre, pianiste et compositeur espagnol ;
  ;
 Federico García Rodríguez (1859-1945), grand propriétaire terrien de la Vega de Granada et homme politique républicain espagnol;
 Félix García Casas (né en 1968), coureur cycliste espagnol ;
 Fernando García Ramos (1931-), poète et sculpteur espagnol ;
 Fran García (1999-), footballeur espagnol ;
 Francisca García-Huidobro (1973-), actrice et présentatrice de télévision chilienne ;
  ;
  ;
 Francisco García Hernández (1954-), footballeur espagnol ;
 François Garcia (1965-), président de la Commission centrale d'arbitrage de la Fédération française de handball ;
  ;
  ;
 Fredesvinda García (1935-1961), chanteuse cubaine ;
  ;
 Gabriela Navarro (née en 1997), footballeuse vénézuélienne ;
 Gael García Bernal (1978-), acteur mexicain ;
 Gala León García (née en 1973), joueuse de tennis espagnole ;
 Garcia de Orta (1501-1568), médecin et botaniste portugais ;
 Geovanny García (né en 1990), coureur cycliste dominicain ;
 Germain Garcia (né en 1993), joueur français de rugby à XV ;
 Gloria Giner de los Ríos García, (1886-1970), universitaire espagnole ;
 Gildardo García (1954-2021), joueur d'échecs colombien ;
 Gorka Larrea Garcia (1984-), footballeur espagnol ;
  ;
 Guy Garcia (1953-), joueur de rugby à XIII français ;
 Ingrid García-Jonsson (1991-), actrice hispano-suédoise ;
 Isabel García Muñoz (1977-), femme politique espagnole ;
 Isabel Rodríguez García (née en 1980), femme politique espagnole ; 
  ;
 Jacques Garcia (1947-), décorateur français ;
  ;
 Jean-Baptiste Garcia dit Jean-Baptiste Del Amo (1981-), animateur social et écrivain français ;
 Jean-Jacques Garcia (né en 1960), footballeur français ;
 Jean-Louis Garcia (né en 1962), ancien joueur de football français, aujourd'hui entraîneur ;
 Jerry García (1942-1995), guitariste du groupe Grateful Dead ;
  ;
 , femme politique espagnole ;
 Joanna García (1979-), actrice américaine ;
  ;
 Jon Iñarritu García (1979-), homme politique espagnol ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
  ;
 Joseph Garcia (19?-), dessinateur de bande dessinée français ;
  ;
 Juan Carlos García (1988-2018), footballeur international hondurien ;
  ;
 Laura García (1981-), joueuse espagnole de basket-ball ;
 Laura García Broto (1979-), cinéaste et auteure espagnole ;
 Laura García Hoppe (1853-1946), peintre et écrivaine espagnole ;
 Laura García Lorca (1953-), dirigeante de la Huerta de San Vicente à Grenade.
 Laura del Río García (1982-), joueuse de football internationale espagnole;
 Laurent Garcia (1970-), homme politique français ;
 Leonardo García Alarcón (1976-), chef d'orchestre argentin ;
 Levi García (né en 1997), footballeur trinidadien ;
 Lorenzo Juarros García (1966-), footballeur espagnol ;
 Lucía García (née en 1998), footballeuse espagnole ;
 Lucienne Gabrielle Garcia (1942-), animatrice de radio et de télévision française ;
 Ludivina García (née en 1945), femme politique espagnole ;
  ;
 Luiz Alfredo Garcia-Roza (1936-2020), écrivain brésilien ;
 Macarena García (1988-), actrice et chanteuse espagnol ;
 Maialen García (1990-),  joueuse de hockey sur gazon espagnole ;
  ;
  ;
 Marco Aurélio Garcia (1941-2017), politicien brésilien ;
  ;
 María del Carmen García Lasgoity (1911-2002), comédienne espagnole de la troupe de théâtre La Barraca de Federico García Lorca;
 María Julia Mantilla García (1984-), mannequin péruvienne ;
 Mariano García Remón (né en 1950), footballeur espagnol ;
 Mariano Eusebio González y García (1914-1970), un ténor d'opérette d'origine basque ;
 Marie-France Garcia (1946-), actrice et chanteuse française ;
  ;
 Martina García (1981-), actrice colombienne ;
 Mayra García (née en 1972), joueuse de beach-volley mexicaine ;
 Mélanie García (1990-),  joueuse de hockey sur gazon espagnole ;
 Michèle Garcia (1960-), actrice française ;
 Miquel Barceló García (1948-2021), docteur en informatique, ingénieur aéronautique et diplômé en énergie nucléaire espagnol ; 
 Melchor Rodríguez García (1893-1972), personnalité anarchiste de la guerre d'Espagne;
 Nancy Garcia (née en 1996), karatéka française ;
 Nanou Garcia (19?-), actrice française ;
 Néstor García (né en 1965), entraîneur de basket-ball argentin ;
  ;
 Nicole Garcia (1946-), actrice, réalisatrice et scénariste française ;
 Nieves García Vicente (1955-), joueuse d'échecs espagnole ;
 Orianne Garcia (1972-), personnalité française du monde de l'Internet ;
 Oscar García (1966-), escrimeur cubain ;
  ;
 Paulina Òdena García (1911-1936), héroïne de la guerre d'Espagne ;
 Pauline García-Viardot (1821-1910), cantatrice et compositrice ;
 Pedro Andrés Garcia Sobrecasa (1758-1833), colonel et explorateur espagnol ;
 Pedro Flores Garcia (1897-1967), peintre, aquarelliste, pastelliste, aquafortiste, dessinateur et illustrateur espagnol ;
  ;
 Pierre-Emmanuel Garcia (né en 1983), joueur de rugby à XV français ;
 Pío García-Escudero (né en 1952), homme politique espagnol ;
 Rachel Garcia (née en 1997), joueuse de softball américaine ;
 Rafael García Cortés (1956-), footballeur espagnol ;
 Rafael García Travesí y Carral (1910-1984), scénariste de cinéma mexicain ;
  ;
 Renaud Garcia-Fons (1962-), contrebassiste et compositeur français d'origine catalane ;
  ;
  ;
  ;
 Roger García Junyent (né en 1976), footballeur espagnol ;
 Rosa García (née en 1964), joueuse péruvienne de volley-ball ;
 Rosman García (1979-2011), joueur vénézuélien de baseball ;
 Rudi Garcia (né en 1964), ancien joueur de football français, aujourd'hui entraîneur ;
 Saturnino de la Fuente García (1909-2022), supercentenaire espagnol;
 Serge Guirao Garcia (?-), chanteur et auteur-compositeur hispano-français ;
  ;
 Silvino García Martínez (1944-, joueur d'échecs cubain ;
 Soledad García (née en 1981), joueuse de hockey sur gazon argentine ;
 Telmo García (1906-1972), coureur cycliste espagnol ;
 Thierry Garcia (19?-), imitateur français ;
 Thibaut Garcia (né en 1994), guitariste classique français ;
 Tomás García Suelto (1778-1816), médecin espagnol ;
 Tristan Garcia (1981-), écrivain français ;
 Txus García (1974-), écrivaine espagnole;
  ;
  ;
 Victoria de los Ángeles López García (1923-2005), soprano espagnole; 
 Victorio García (1926-), coureur cycliste espagnol.

Personnage fictif 
 Robert Garcia, personnage du jeu vidéo The King of Fighters.

Toponymes

Martín García, une petite île argentine.

Aérodrome Ricardo García Posada, un aéroport d'El Salvador.

Calixto García, une municipalité de la province de Holguín

García, une ville d'Andalousie.
 García, une ville de Catalogne.
 García, une ville de la Communauté autonome de Murcie.

Hipolito F. Garcia Federal Building and United States Courthouse, bâtiment de San Antonio (Texas), inscrit au Registre national des lieux historiques.

García, une ville du pays, dans l'état de Nuevo León.

Garcia, une ville du pays.

Diego Garcia, une île de l'archipel des Chagos.

García, une des 11 municipalités de l'État de Nueva Esparta ;
 García de Hevia, une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Capitale García, une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de García dans l'État de Nueva Esparta ;
 García de Hevia, une des 3 paroisses civiles de la municipalité de García de Hevia dans l'État de Táchira.

Titres

Théâtre 
 Dom Garcie de Navarre, pièce de Molière (1661).

Musique 
 Garcia, album de Jerry Garcia (1972) ;
 Garcia, album de Jerry Garcia (1974) ;
 Garcia live, une série de coffrets de CD live de Jerry Garcia publiés à partir de 2013.

Cinéma 
 Garcia, film croate, réalisé par Dejan Sorak (1999) ;
 Garcia, film américain annoncé pour (2008) sur la vie du guitariste Jerry García.

Autre 
 Sergent Garcia, groupe de musique français

Notes et références